Онан — персонаж П'ятикнижжя, другий син Юди, онук патріарха Якова

Онан () — муніципалітет у регіоні Франш-Конте, департамент Ду

Онан — громада в кантоні Во